|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Altenberge

Weblinks 

 Startseite der Online-Datenbank der Denkmäler im Kreis Steinfurt im Webauftritt der Kreisverwaltung
 Denkmalliste der Gemeinde Altenberge

!
Altenberge
Baudenkmaler Altenberge